Инари:
 Инари — японская богиня
 Инари — община в Финляндии
 Инари — озеро в Финляндии
 Инари — населённый пункт в Финляндии
 Инари — автомобильный пункт пропуска на северном участке российско-финляндской границы. Используется в основном для перевозки древесины, вырубленной на территории Муезерского района по договорам с финскими предпринимателями.

См. также 
 Инари-саамский язык